Tarn heißen folgende geographische Objekte:

 Tarn, ein Fluss in Südfrankreich
 Département Tarn, nach dem Fluss benannte Verwaltungseinheit in Frankreich
 Tarn (Gewässer), englische Bezeichnung für Karsee
 Tarn (Alaska), ein Abbaugebiet von Methanhydrat in Alaska
 Tarn Valley, Tal im Viktorialand, Antarktika

Tarn ist der Familienname folgender Personen:
 William Woodthorpe Tarn (1869–1957), britischer Althistoriker und Schriftsteller

Siehe auch:
 (13032) Tarn, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Département Tarn-et-Garonne